Philippe d'Espagne peut faire référence à :
 Philippe  « d'Espagne » (1478-1506), roi de Castille en 1506 ;
 Philippe II d'Espagne (1527-1598), roi d'Espagne de 1556 à 1598, petit-fils du précédent ;
 Philippe III d'Espagne (1578-1621), roi d'Espagne de 1598 à 1621, fils du précédent ;
 Philippe IV d'Espagne (1605-1665), roi d'Espagne de 1621 à 1665, fils du précédent ;
 Philippe V d'Espagne (1683-1746), roi d'Espagne de 1700 à 1746, arrière-petit-fils du précédent ;
 Philippe VI d'Espagne (né en 1968), roi d'Espagne depuis 2014.

Autres 

 Philippe Pierre Gabriel d'Espagne (1712–1719), infant d'Espagne ;
 Philippe  de Parme (1720-1765), infant d'Espagne, demi-frère du précédent ;
 Philippe-Antoine de Bourbon (1747-1777), infant d'Espagne, neveu du précédent ;
 Felipe de Marichalar y Borbón (né en 1998), grand d'Espagne.

Voir aussi